

Австралія 
 Кесвік (Південна Австралія) - передмістя Аделаїди
 Keswick railway station, Adelaide
 Adelaide Parklands Terminal (колишній залізничний термінал Кесвіку)

Велика Британія 
 Кесвік (Камбрія)
 Кесвік (Північний Норфолк), частина Бактона
 Кесвік (Південний Норфолк)

Канада 
Кесвік (Едмонтон), Альберта
Кесвік (Онтаріо)
Кесвік (Нью Брансуїк), on the Saint John River near Fredericton
Кесвік-Брідж (Нью Брансуїк)

Кесвік — місто, штат Айова
 Кесвік (Балтімор), Меріленд
 Кесвік (Вірджінія)
 Кесвік (Powhatan, Virginia), listed on the National Register of Historic Places
 Кесвік — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Кесвік (Мічиган)
 Кесвік (Пенсільванія, див. Keswick Theatre